Кривобокове —  село в Україні, в Покровському районі Дніпропетровської області.
 Кривобокове — колишня назва села Вільнянка у Вільнянському районі Запорізької області.